TKP steht für:
 Tauchkreiselpumpe
 Tausend-Kontakt-Preis, eine Kennzahl aus der Mediaplanung
 Teacher Knowledge Project
 Technischer Kontrollpunkt, auch Technischer Kontrollposten (NVA-Luftstreitkräfte = letzter Außen-Kontrollpunkt eines Kampfflugzeugs vor dem Rollen auf die SLB; im Sinne von Last Chance Check)
 Temperaturkompensationspunkt
 Tiefkühlpizza, siehe Pizza #Tiefkühlpizza
 Tonne Kilometers Performed, Kennzahl aus der Luftfracht (=Tonnen x Kilometer)
 Toplumcu Kurtuluş Partisi, ehemalige Partei der kommunalen Befreiung, Nordzypern
 Tobwaan Kiribati Party, politische Partei in Kiribati
 Traum-Kosmische-Projektion
 Trikresylphosphat
 Türkiye Komünist Partisi (2001), ehemalige Kommunistische Partei der Türkei

tkp steht für:
 Tikopianische Sprache (ISO-639-3-Code)

TKP